BDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Badu Island (Australia)